CAAC steht für folgende Begriffe:  

 Zivile Luftfahrtbehörde der Volksrepublik China, die zuständige Behörde Chinas
 CAAC (Fluggesellschaft), die staatliche und einzige Fluggesellschaft Chinas von 1949 bis 1988, aufgeteilt in u. a. Air China 
Cyclische (Alkyl)(amino)carbene, eine Stoffklasse in der Chemie

Abkürzung